Aleksandryszki (lit. Aleksandriškės) – opuszczona miejscowość na Litwie, w rejonie wileńskim, 5 km na północny wschód od Ławaryszek, na południowym brzegu jeziora Bildzie.

W II Rzeczypospolitej należała do powiatu wileńsko-trockiego w województwie wileńskim.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Miejscowości w gminie Ławaryszki
Opuszczone wsie na Litwie